Осман Хаџић (Цазин, СФРЈ, 9. септембар 1966) је босанскохерцеговачки певач фолк музике. Током каријере коју је започео 1989. године, снимио је 11 албума. На овој страници је приказана његова комплетна дискографија.

Студијски албуми

Лажу очи зелене 
Изашао је 1989. године и садржи следећих 8 песама:

1	Лажу очи зелене

2	Пружићу ти дланове

3	На перону гужва

4	Три јарана

5	Јасмина

6	Чобанице 

7	Чему сузе на растанку

8	Иди мајко позови је

Никад више Сњежана 
Изашао је 1991. године и садржи следећих 8 песама:

1	Како је могла

2	Кад једном све то прође

3	Волимо само плаве очи

4	Истина је душо

5	Наш растанак јесте болан

6	Никад више Сњешана

7	Хеј Мала

8	Никада ти нећу рећи

За њом плачу црне очи 
Изашао је 1993. године и садржи следећих 8 песама:

1	Црне очи

2	Ја нисам просијак

3	Босно, пјевам за те

4	Зар то је љубав

5	Луда болест

6	Ако има љубави

7	Не буди луда

8	Не питај ме

Обриши сузе баксузе 
Изашао је 1994. године и садржи следећих 8 песама:

1	Ја јој тријезан прићи не смијем

2	Обриши сузе баксузе

3	У лудници

4	Ти би себе отровала

5	Телефон имаш, бар понекад јави се

6	Пустите ме

7	Љуби ме ил остави

8	Гдје ли си сада љубави

Није чудо што те волим лудо 
Изашао је 1997. године и садржи следећих 10 песама:

1	Нићу да просим за комадиће среће

2	Није чудо што те волим лудо

3	Врати сунце отјерај таму

4	Ове магле ове зиме

5	Покушај бар мало да ме волиш

6	Бања Лука

7	Зашто ти мене не видиш

8	Мати Стара

9	Моја драга, моме срцу казна

10	Сјекира ти у мед упала

Остарит ћемо 
Изашао је 2000. године и садржи следећих 11 песама:

1	Само је вријеме на мојој страни

2	Гдје је сјевер

3	Љубави

4	Хладна зима

5	Остарит ћемо

6	С пјесмом и гитаром

7	Моја прва љубав

8	Иду године

Бонус

9	Ја јој тријезан не смијем

10	Обриши сузе баксузе

11	У лудници

Презиме 
Изашао је 2002. године и садржи следећих 12 песама:

1	Моја Кућа крова нема

2	Ти мене не волиш

3	Рана ко рана

4	Презиме

5	Дуго ниси била ту

6	Пустите ме

7	Бона

8	Заборави мој број

9	Сањао сам

10	Опрости ми

11	Дуњо моја

12	Запалићу све кафане

Због љубави 
Изашао је 2005. године и садржи следећих 18 песама:

1	Лагано умирем

2	Због љубави

3	Пита ме памет

4	Буди моја

5	Титаник

6	Кише јесење

7	Иди са њим

8	Љепша си без шминке

9	Опусти се и уживај

10	Хиљаду бијелих ружа

11	Обриши сузе баксузе

12	Умрјет ћу на сат

Бонус	

13	Сунцокрет

14	Врати сунце

15	Ти мене не волиш

16	Рана ко рана

17	Презиме 

18	Дуго ниси била ту

И овако и онако 
Изашао је 2007. године и садржи следећих 14 песама:

1	Закаснила

2	И овако и онако

3	Јефтине перле

4	Пролазе дјевојке

5	Све је у твојим рукама

6	Лице њено

7	Тужне ноћи

8	Питајте ме нешто лакше

9	Звијезда тјера мјесеца

10	Твоје очи

Бонус
	
11	Пита ме памет

12	Титаник

13	Хиљаду бијелих ружа

14	Обриши сузе баксузе

Поново се волимо 
Изашао је 2011. године и садржи следећих 16 песама:

1	Не куцај на отворена врата

2	Исплакат ћу очи

3	Само једна жена зна

4	Поново се волимо

5	Ја рањен сам

6	Нови дом

7	Врати се

8	Добро Јутро

9	Дуњо жута

10	Вријеме ће помоћи

11	Зашто си са њим

12	Врати се

Бонус	

13	Лијепа као гријех

14	Буди далеко

15	Пољуби ме

16	Сретна нова

Нема проблема 
Изашао је 2014. године и садржи следећих 10 песама:

1	Затвори јој срце капије

2	Спавалице моја

3	Нема проблема

4	Славићу твоје сватове

5	Убила ме туга

6	Златни мјесец

7	Пјесмом до Бразила

8	Да се вратим

9	Заљепљени

10	Ако треба да се деси

Осман Хаџић
Осман Хаџић
Осман Хаџић